Slovo Roslin má několik významů:
 Roslin – skotská vesnice,
 Laura Roslin – fiktivní postava seriálu Battlestar Galactica